Bei den Olympischen Jugend-Sommerspielen 2018 in Buenos Aires wurden 38 Wettbewerbe in der Leichtathletik ausgetragen.

Die Wettbewerbe fanden vom 11. bis zum 16. Oktober im Youth Olympic Center statt.

Einzige Jugend-Olympiasiegerin aus einem deutschsprachigen Land wurde Leni Freyja Wildgrube im Stabhochsprung. Marie Scheppan gewann für das deutsche Team die Silbermedaille im 400-Meter-Lauf. Die Österreicherin Inge Grünwald schloss den Weitsprung-Wettbewerb auf Platz drei ab.

Neue Wettkampfregeln 
Bei den Wettkämpfen kamen geänderte Regeln zur Anwendung. Alle Teilnehmer haben sich in ihren jeweiligen Disziplinen in zwei Finals gemessen.

 Bei den Laufdisziplinen bis 800 Meter und bei den Hürdenläufen sowie beim Gehen (5 km) wurden die Zeiten aus zwei Läufen addiert. Die schnellste Gesamtzeit gewann. Die weiteren Platzierungen wurden entsprechend ermittelt.  In der zweiten Runde starteten die besten Acht aus der ersten Runde gemeinsam in einem Lauf, im Gehen gab es zwei Massenstarts. Wer in der Addition der zwei besten Zeiten die geringste Summe aufwies, gewann die Goldmedaille.

 In den Wurfdisziplinen sowie im Weit- und Dreisprung gab es zwei Wettkämpfe, bei denen alle Athletinnen oder Athleten gemeinsam in einer Gruppe antraten. Die beste Leistung aus beiden Wettkämpfen wurde zu einer Gesamtweite zusammengezählt, nach der die Plätze vergeben wurden. In jedem Wettkampf gab es pro Athlet vier Würfe bzw. Sprünge.

 Zwei Wettkämpfe an zwei verschiedenen Tagen gab es auch im Hoch- und Stabhochsprung. Wie sonst auch gab es pro Höhe drei Versuche. Das Gesamtergebnis berechnete sich aus den zwei Leistungen der zwei Finals.

 Erzielten Athleten in der Summe die gleiche Höhe oder Weite, wurde zur Ermittlung der besseren Endplatzierung die absolut beste Höhe bzw. Weite in einem der Finals herangezogen. War auch diese gleich, wurden Plätze zweimal vergeben. Fehlversuche hatten auf die Endplatzierung keinen Einfluss.

 Bei den Laufdisziplinen 1500 und 3000 m sowie 2000 m Hindernis gab es für die Athleten zunächst einen Wettkampf in ihrer Bahndisziplin. Zusätzlich nahmen alle Läufer an einem Crosslauf (4 km) teil. Die erreichten Plätze in der Bahndisziplin und im Crosslauf wurden addiert, die niedrigste Punktzahl gewann. (Beispiel: Platz 3 über 1500 Meter und Platz 5 im Cross ergab eine Gesamtpunktzahl von 8). Bei gleicher Punktzahl entschied die bessere Platzierung im Crosslauf.

Für alle Wettbewerbe galt: Wer beim ersten Start ein "DNS" (nicht gestartet), "DNF" (nicht ins Ziel gekommen) oder "DSQ" (disqualifiziert) erhielt, durfte dennoch im zweiten Durchgang starten.

Zeitplan

Ergebnisse

Jungen

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

3000 m

5 km Gehen

110 m Hürden

400 m Hürden

2000 m Hindernislauf

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Hammerwurf

Speerwurf

Mädchen

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

3000 m

5 km Gehen

100 m Hürden

400 m Hürden

2000 m Hindernislauf

Hochsprung

Stabhochsprung

Weitsprung

Dreisprung

Kugelstoßen

Diskuswurf

Hammerwurf

Speerwurf

Medaillenspiegel

Weblinks 

 Leichtathletik auf der Internetseite der Jugendspiele 2018
 Zeitplan
 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Leichtathletik
Leichtathletikveranstaltung 2018
Leichtathletikwettbewerb in Buenos Aires
 2018